Příjmení Thon nosí více významných osobností:

 Jan Thon (1886–1973) – český spisovatel a druhý ředitel Městské knihovny v Praze
 Konstantin Thon (1794–1881) – ruský architekt německého původu
 Olaf Thon (* 1966) – německý fotbalista
 Tomáš Thon (* 1962) – český koncertní varhaník, hudební pedagog a vydavatel